zich onder water begeven, zie: duiksport of onderzeeboot
 zich verbergen, zie: onderduiken (Tweede Wereldoorlog)

Zie ook 
 Blijf-van-mijn-lijfhuis
 Schuiladres
 Vluchthuis